Mas de la Palla és un edifici del municipi de Cornudella de Montsant a la comarca catalana del Priorat.

Edificis de Cornudella de Montsant
Masies del Priorat